En  Pologne, Sułowo désigne :

 Sułowo, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.
 Sułowo (Bisztynek), un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.